Quiz show – genere televisivo creato negli Stati Uniti negli anni quaranta
 Quiz Show – film del 1994 diretto da Robert Redford
 Quiz Show – programma televisivo italiano
 Quiz Show – videogioco del 1976